Авихай Ядин (; ) —  израильский футболист, опорный полузащитник клуба Хапоэль.

Клубная карьера 
Он начал играть в футбол в детстве, когда был игроком молодёжного состава «Хапоэль» (Кфар-Сава) и стал членом основного состава, когда ему было 19 лет. За 3 года со основной командой он принял участие в 86 матчах, забил 2 гола и отдал 1 передачу, а затем перешёл в «Хапоэль» (Тель-Авив). Он выиграл чемпионат и 3 национальных кубка с клубом, приняв участие в более 100 матчей. 20 сентября 2012 года он подписал на 5 лет контракт с «Маккаби» (Хайфа).

Статистика 
На декабрь 2013

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Израиля состоялся 12 августа 2009 года в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии (1-1). Всего за сборную Ядин провёл 10 матчей.

Достижения 
 Чемпион Израиля: 2009/10
 Обладатель Кубка Израиля: 2010, 2011, 2012

Примечания 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Хапоэль» Кфар-Сава
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Хапоэль» Раанана